

Чарторія — село в гміні Мйончин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Чарторія — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства